Dardo – z wł. strzałka, strzała, bełt

 Dardo – włoski bojowy wóz piechoty
 Dardo – włoska armata morska 40 mm
 Dardo II – argentyńska bomba szybująca
okręty:
 „Dardo” – włoski niszczyciel typu Lampo z przełomu XIX i XX wieku
 „Dardo” – włoski niszczyciel z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Niszczyciele typu Dardo – typ włoskich niszczycieli z okresu międzywojennego i II wojny światowej